Валя-Хотарулуй () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Драгославеле.
 Валя-Хотарулуй () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративно підпорядковується місту Сигіт.